Jožef Novak je osebno ime več znanih Slovencec:

 Jožef Novak (1848–1925), slovenski častnik v avstro-ogrski vojski  
 Jožef Novak (1742–1788), profesor filozofije
 Jožef Novak (1896–1972), prekmurski pesnik, pisatelj in prevajalec